Э́ппле () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Эппле, Жанна Владимировна (род. 1964) — советская и российская актриса театра и кино, сестра филолога Николая Эппле.
 Эппле, Ирене (род. 1957) — немецкая горнолыжница, сестра Марии Эппле.
  (род. 1963) — немецкий политик, делегат Федерального собрания (2017).
 Эппле, Лев Артурович (1900—1980) — советский художник, иллюстратор. Член Союза художников СССР.
 Эппле, Мария (род. 1959) — немецкая горнолыжница, сестра Ирене Эппле.
  (род. 1960) — немецкий математик и историк науки, приглашённый докладчик Международного математического конгресса (2002), член академии «Леопольдина» (с 2016).
 Эппле, Николай Владимирович (род. 1977) — российский филолог и переводчик, исследователь исторической памяти. Автор книги «Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах», лауреат премии «Просветитель». Брат актрисы Жанны Эппле.
  — немецкий дирижёр, лауреат премии Echo Klassik (2002).

См. также